Azon steht für:

 Azon (Lenkbombe) (von engl. Azimuth only), alliierte Lenkbombe im Zweiten Weltkrieg
 einen spanischen Familiennamen, siehe Azón